Le mot simp peut désigner : 
 Simp, un terme d'argot internet péjoratif désignant un homme considéré comme faisant preuve d'une sympathie ou d'une attention excessive envers une femme en ligne.
 , Nouvelle-Galles du Sud ;

 le Sondage infrarouge de mouvement propre, relevé astronomique qui a permis de découvrir notamment :
 SIMP J013656.5+093347, une naine brune.